Fouchères (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Fouchères (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny